Owsley peut désigner :

Patronyme 
Lily Owsley (1994-), joueuse de hockey sur gazon britannique ;
Monroe Owsley (1900-1937), acteur américain ;
Will Owsley, dit Owsley (1966-2010), musicien de rock américain.

Autres 
Comté d'Owsley (Kentucky, États-Unis).